Альтерман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Альтерман, Борис (род. 1970) — израильский шахматист, гроссмейстер (1992).
 Альтерман, Владимир Исаакович (род. 1942) — советский и израильский шахматист, чемпион Молдавии.
 Альтерман, Исай Моисеевич (1910—1985) — советский дирижёр.
 Альтерман, Ицхак (1881—1939) — детский поэт, педагог.
 Альтерман, Лев Григорьевич (1929—2004) — Заслуженный строитель Российской Федерации.
 Альтерман, Натан (1910—1970) — израильский поэт, драматург журналист и переводчик.
 Альтерман, Теодор Юрьевич (Альтерманн; 1885—1915) — эстонский актёр.
 Альтерман, Яков Эммануилович (партийный псевдоним Чужин, 1898—1938) — организатор кинопроизводства и профессионального образования СССР.